Stugutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gamla Stugutjärnen, sjö i Mora kommun, 
Lill-Stugutjärn, sjö i Älvdalens kommun, 
Nya Stugutjärnen, sjö i Mora kommun, 
Stor-Stugutjärn, sjö i Älvdalens kommun, 
Stugutjärnen (Aspeboda socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (7,21 ha)
Stugutjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stugutjärnen (Siljansnäs socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Stora Stugutjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Stugutjärn (Färila socken, Hälsingland, 683687-148129), sjö i Ljusdals kommun,  (7,76 ha)
Stugutjärn (Färila socken, Hälsingland, 684738-148801), sjö i Ljusdals kommun,  (6,61 ha)
Stugutjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Stugutjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Stugutjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 697002-148740), sjö i Bräcke kommun, 
Stugutjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 697269-147969), sjö i Bräcke kommun, 
Väster-Stugutjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (22,1 ha)
Öster-Stugutjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (19,8 ha)
Lill-Stugutjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Stugutjärnen, sjö i Kramfors kommun, 
Åter-Stugutjärnen (Överlännäs socken, Ångermanland, 700000-158340), sjö i Sollefteå kommun, 
Åter-Stugutjärnen (Överlännäs socken, Ångermanland, 700006-158360), sjö i Sollefteå kommun, 
Stugutjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Se även
Stugtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn